

Села:
 Красностав — Волинська область, Володимирський район
 Красностав — Житомирська область, Коростенський район
 Красностав — Хмельницька область, Славутський район
 Красностав — Чернігівська область, Борзнянський район

Місто:
 Красностав — адміністративний центр ґміни Красностав та Красноставського повіту в Люблінському воєводстві.